Art Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Art Lake (Minnesota)
 Art Lake (Lewis County, Washington)
 Art Lake (Yakima County, Washington)